Bonaparte steht für:
 Bonaparte, französisches Adelsgeschlecht
 Bonaparte (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bonaparte (Band), Indiepunk-Musikgruppe
 Général Bonaparte (Schiff, 1923), 1943 versenktes französisches Post- und Passagierschiff
 Bonapartemöwe
 Bonaparte-Waldsänger
 Bonaparte Rocks

Bonaparte steht für im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Bonaparte Historic Riverfront District, in Bonaparte, Iowa, ID-Nr. 89000313
 Bonaparte Mountain Cabin, in Tonasket, Washington, ID-Nr. 81000588
 Bonaparte Pottery Archeological District, in Bonaparte, Iowa, ID-Nr. 99000832
 Bonaparte School, in Bonaparte, Iowa, ID-Nr. 02001242

Siehe auch:
 Bonapart
 Buonaparte